Алексеева Буда — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в полутора верстах юго-западннее современной деревни Шеньковка на левом берегу речки Лызка.

История 

Упоминается впервые в 1908 году.

В 1978 году деревня ещё существовала и входила в Лобановский сельсовет Хиславичского района.

В 1993 году уже считалась, как прекратившая существование деревня Лобановского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района
Населённые пункты на реке Лызка